AFI’s 100 Years…100 Songs — список 100 лучших песен из американских фильмов по версии Американского института киноискусства (AFI) из цикла AFI 100 Years... series, подготовленного AFI к столетнему юбилею кино. Список был составлен на основе голосования 1500 критиков, историков и работников кино.

AFI обнародовал список 22 июня 2004 года в специальной трёхчасовой телепередаче по американскому телеканалу CBS. Ведущим церемонии был Джон Траволта, также список представляли Пол Саймон, Джули Эндрюс, Арт Гарфанкел, Селин Дион, Барри Гибб и Барбра Стрейзанд. Трансляция собрала 12,3 млн зрителей, одну из крупнейших аудиторий специальных выпусков Американского института киноискусства на тот момент.

Лучшей песней из американских фильмов была признана песня «Over the Rainbow» в исполнении Джуди Гарленд из фильма «Волшебник страны Оз» (1939). Фильмами, наиболее представленными в списке, стали «Поющие под дождём», «Звуки музыки» и «Вестсайдская история» — в список были выбраны по три песни из каждого из этих фильмов. Среди исполнителей наиболее представленными оказались Джуди Гарленд (5 песен), Джули Эндрюс (4 песни) и Барбра Стрейзанд (4 песни).

Список

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список победителей (100)
 Список номинантов (400)

Кинематографические рейтинги
Списки:Кинематограф США
Списки песен
Американский институт киноискусства